Circles (canção de Christina Aguilera)
 Circles (canção de Incubus)
 Circles (canção de Post Malone)

Desambiguação